Il tabellone singolare maschile dell'Intersport Heilbronn Open 1996, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1996, è stato vinto dallo statunitense Chris Woodruff. In finale ha sconfitto l'italiano Gianluca Pozzi con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Martin Sinner (semifinali)
  David Rikl (quarti di finale)
  Frederik Fetterlein (secondo turno)
  Sándor Noszály (primo turno)

  Thomas Johansson (secondo turno)
  Hendrik Dreekmann (primo turno)
  Omar Camporese (secondo turno)
  Anders Järryd (quarti di finale)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Lorenzo Manta (secondo turno)
  Tomas Nydahl (secondo turno)
  Arne Thoms (quarti di finale)
  Petr Luxa (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Nicolas Kiefer (primo turno)
  Diego Nargiso (primo turno)
  Thomas Johansson (secondo turno)
  Jörn Renzenbrink (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone come Lucky Loser:

  Lars Rehmann (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1996